Јагода Антунац (Шибеник, 12. јул 1938 — Загреб, 16. мај 1987) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Патент 102 ТВ филм || /
|-
| 1964. || Службени положај || Госпођа Радман
|-
| 1965. || Човик од свита || Проститутка (као Јагода Антунац-Катић)
|-
| 1966. || Спасавање части ТВ филм || Ана (као Јагода Антунац-Катић)
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости ТВ филм || /
|-
| 1968. || Жур у Магделанду ТВ филм || /
|-
| 1969. || Метеор ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Грунтовчани ТВ серија || Фика Фркачева
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Матова жена
|-
| 1982. || Злочин у школи || Професорка историје
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко ТВ серија || Боса / Тајница Боса
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Умрли 1987.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Шибенчани